Хосе́ Мари́я Химе́нес де Ва́ргас (; род. 20 января 1995, Толедо, департамент Канелонес) — уругвайский футболист, защитник клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Уругвая.

Биография 
За «Данубио» Хосе дебютировал 17 ноября 2012 года в матче против «Ривер Плейта». Всего за «дунайцев» он провёл шестнадцать матчей уругвайского чемпионата.

25 апреля 2013 года «Атлетико Мадрид» достиг договоренности с «Данубио» о трансфере восемнадцатилетнего игрока, сумма сделки составила 1 миллион евро. Хосе присоединился к своему новому клубу в начале сезона 2013/14. Дебютировал в чемпионате Испании 14 сентября в матче с «Альмерией». Первый гол за «Атлетико» забил 6 декабря 2014 года в матче против «Эльче».

Хосе был частью молодёжной сборной Уругвая, которая выиграла серебряные медали молодёжного чемпионата мира 2013. За национальную сборную Уругвая дебютировал в сентябре 2013 года в матче против сборной Колумбии. Впоследствии ещё трижды играл за сборную. Оскар Табарес вызвал Хименеса на товарищеский матч против Австрии (1:1) 5 марта 2014 года даже несмотря на отсутствие у футболиста игровой практики в клубе. Также Хименес попал в список уругвайцев для участия в чемпионате мира 2014 года. На турнире Хименес выступил очень удачно, уругвайцы вышли в 1/8 финала, где уступили сборной Колумбии. После этого Хименес был одним из лучших игроков сборной в Серии товарищеских матчей в Азии. По итогам 2014 года Хименес, вместе со своим партнёром по «Атлетико» Диего Годином (ставшим во время ЧМ-2014 капитаном сборной) был признан лучшим футболистом Уругвая из числа тех, кто выступает за пределами самого Уругвая.

Летом 2019 года Хосе Мария был приглашён в сборную для участия в Кубке Америки, который состоялся в Бразилии. Во втором матче в группе против Японии он отличился голом на 65-й минуте, а команды сыграли вничью 2:2.

Был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021.

Достижения

Командные 
«Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании: 2013/14, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании: 2014
 Победитель Лиги Европы: 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2018

Личные 
 Футболист года в Уругвае: 2014

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 47 / забито голов: 7; победы: 27, ничьи: 7, поражения: 13.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»